Stati Uniti d'America
Haysville – città della Contea di Sedgwick, Kansas
Haysville – borough della Contea di Allegheny, Pennsylvania